Алекса́ндр Само́йленко:
 Самойленко, Александр — российский рок-музыкант, лидер группы «Томас».
 Самойленко, Александр Валерьянович (род. 1964) — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр, продюсер, ресторатор, радиоведущий.